La debka () est une danse traditionnelle au Moyen-Orient tirée de la dabkeh druze.

À l'origine danse guerrière, elle est essentiellement pratiquée par les hommes, en ligne ou en chaîne ouverte. Elle se caractérise par des pas frappés au sol.

Références 

Danse en ligne
Danse en Israël